Илья Тимофеевич Радожицкий (17 июля 1788, Витебская губерния — 9 апреля 1861, Воронеж) — русский военный деятель, генерал-майор артиллерии, , , . Почётный член Московского общества испытателей природы.

Биография 
Воспитанник Императорского военно-сиротского дома (впоследствии Павловский кадетский корпус). В июне 1806 г. был произведен в подпоручики и направлен в Херсонский артиллерийский гарнизон, откуда в 1808 г. переведен во 2-ю полевую артиллерийскую бригаду. В январе 1810 г. произведен в поручики.

Участник Отечественной войны 1812 года. За отличие в бою при местечке Островно 13 июля 1812 г. награждён орденом св. Анны 4-й степени. При Бородино — в артиллерийском резерве 1-й армии. В том же году сражался под Вязьмой, в 1813 г. — при г. Бауцене, при г. Ауре, Битве народов под Лейпцигом, за что дважды был награждён орденом св. Владимира 4-й степени (17 августа и 4 октября 1813 г.).

25 декабря 1814 г. за отличия в сражении под Парижем, произведен в штабс-капитаны; в 1815 г., по распоряжению начальства, был командирован для военной съёмки Гродненской губернии, а затем во Францию. За отличное выполнение поручения награжден «третным жалованием»; в июле 1815 г. был переведен из 24-й артиллерийской бригады в свиту Его Императорского Величества, по квартирмейстерской части (впоследствии Генеральный штаб), и 30 августа 1817 г. произведен в капитаны.

В 1818 г. командирован для военной рекогносцировки Киевской губернии, поручение выполнил успешно.

С сентября 1819 г. — подполковник, в декабре 1819 г. уволен от службы.

В феврале 1823 г. вновь поступил на службу и был назначен в 22-ую артиллерийскую бригаду, позже назначен командиром 4-й батарейной роты и Кавказского подвижного запасного парка. В 1829 г. он участвовал в русско-турецкой войне, в июле 1830 г. командовал действующим отрядом в местечке Ашкале.

23 июля 1831 г. был назначен исправлять должность помощника командира Тульского оружейного завода, и там в декабре 1835 г. за отличие по службе произведен в полковники. 21 декабря 1835 года награждён орденом св. Георгия 4-го класса. 2 декабря 1838 г. вторично уволен от службы. Пробыв вне службы около 10 месяцев, в сентябре 1839 г. вновь был с тем же чином, назначен помощником начальника артиллерийских гарнизонов Грузинского округа; в ноябре 1842 г. прикомандирован к штабу Его Высочества по управлению генерал-фельдцейхмейстера, в 1843 г. участвовал в делах против горцев на Кавказе. Около 1850 г. был произведен в генерал-майоры и уволен в отставку.

И. Т. Радожицкий более 30 лет занимался ботаникой. Главнейший его труд — рукопись «Всемирная флора» в 15 томов большого формата, с атласом на 730 листах и с 1609-ю превосходно разрисованными им акварелью копиями и с натуры снятыми растениями, с подробнейшим и замечательно отчетливым анализом их органов. Пользуясь известными иностранными источниками на французском, немецком, латинском и английском языках, он прежде написал предварительный курс общей ботаники с новыми для некоторых органов терминами на русском языке. Затем, увлекшись сочинениями Распайля, Радожицкий составил свою классификацию, обработкой которой он занимался также многие годы, встречая препятствия как в отсутствии обширнейших пособий, которые тогда можно было найти только в центрах просвещения на западе, так и со стороны возражений специалистов. Кроме этого, месяца за два до кончины, по предложению вице-президента Императорского Московского Общества испытателей природы А. Г. Фишера фон Вальдгейма, занялся составлением перечня своей классификации растений для помещения в одном из иностранных изданий.

Именем И. Т. Радожицкого был назван новооткрытый вид растений Radojitskya capensis Turcz. Это растение из семейства Thymelaeaceae Juss. — Волчниковые и произрастает в Южной Африке. К этому семейству относится также кустарник волчье лыко, произрастающий в наших лесах.

И. Т. Радожицкий — военный писатель, мемуарист. Автор книг воспоминаний и ряда статей в российских журналах и газетах. Из его литературных трудов известны:

 Походные записки артиллериста с 1812 по 1816 гг. — M. 1835 г.
 Походные записки артиллериста в Азии с 1829 по 1831 г. — «Военный Журнал» 1857 г.
 Историческое известие о походе российских войск в 1796 г. в Дагестан и Персию под командой графа В. А. Зубова — журнал «Отечественные Записки», 1827 г.
 Кыз-Брун, черкесская повесть — журнал «Отечественные Записки», 1827 г.
 Неустрашимость артиллеристов — журнал «Отечественные Записки», 1826 г.
 Письма из Ставрополя — журнал «Отечественные Записки», 1826 г.
 Письма с Кавказа к П. П. Свиньину — журнал «Чтения Московского Общества Истории и Древностей», 1874 г.
Нечто о курганах / Ил. Радожицкий // Сын Отечества. 1824. Ч.97, № 43. С.110-120
Дорога от реки Дона до Георгиевска, на пространстве 500 верст / Илья Радожицкий // Отечественные записки. 1823. Ч. 15, № 41 (сент.). С.343-375 

Умер в Воронеже. Погребен в Покровском Девичьем монастыре (монастырь не сохранился, могила утрачена).

Интересно 
И. Радожицкий отчасти является прототипом одного из персонажей романа-эпопеи Льва Николаевича Толстого «Война и мир» — артиллерийского капитана Тушина. При написании романа Толстой пользовался записками Радожицкого.

Примечания

Литература 
 Радожицкий И. Т. Походные записки артиллериста 1812—1816
 Радожицкий И. Т. Походные записки артиллериста. 1812–1816. — М.: Кучково поле, 2018. — 800 с. ISBN 978-5-9950-0930-6
Отечественная война 1812 года. Неизвестные и малоизвестные факты. Сборник статей. Библиотечка «Знание-сила». АНО «Редакция журнала „Знание-сила“», 2012

Ссылки 
 Радожицкий Илья Тимофеевич: артиллерист или ботаник?

Ботаники Российской империи
Ботаники по алфавиту
Участники Отечественной войны 1812 года
Участники сражения под Вязьмой
Участники сражения при Островне
Участники сражения при Лейпциге
Участники сражения при Париже
Участники сражения при Бауцене
Участники Наполеоновских и Революционных войн
Участники Русско-турецкой войны (1828—1829)
Участники Кавказской войны
Генерал-майоры (Российская империя)
Мемуаристы Российской империи
Русские писатели по алфавиту
Похороненные на кладбище Покровского Девичьего монастыря
Члены Московского общества испытателей природы (до 1917 года)